Summerfield (Carolina del Nord)
 Summerfield (Illinois)
 Summerfield (Kansas)
 Summerfield (Ohio)